Фигуративизм, или фигуративное искусство — направление в искусстве, описывающее объекты, особенно картины и скульптуры, которые сохраняют сходство с реальными объектами, от которых произведены, и, таким образом, по определению репрезентативны.

Термин «фигуративизм» часто используется, чтобы обозначить искусство, которое представляет человеческое тело или даже фигуру животного, хотя бывают и исключения.

Известные представители 
 Адне, Франсуаза
 Ботельо, Карлос
 Ботеро, Фернандо
 Бурдель, Эмиль Антуан
 Гуггенхайм, Вилли
 Коган, Моисей Герцевич
 Кольбе, Георг
 Кун, Кэролайн
 Сен-Фалль, Ники де

См. также 
 Абстракционизм
 Реализм (искусство)

Примечания 

Жанры в искусстве